Jméno Tatu může označovat:

 Tatu (popové duo) (též t.A.T.u.) – ruské popové duo 
 Tatu (jméno) – finské mužské křestní jméno
 Tatu (gorila) – mládě gorily nížinné z Pražské zoologické zahrady
 argentinský název pro charango, malý strunný nástroj z Jižní Ameriky
 krycí jméno pro Che Guevaru během jeho pobytu v Demokratické republice Kongo, kde pomáhal marxistickým přívržencům Laurenta Kabily
 Tatu (S’-čchuan) – řeka v provincii S’-čchuan
 Tatu (Tchaj-wan) – řeka na Tchaj-wanu

Související články 
 Ta-tu (rozcestník)